Vikárka je nebo bývalo obydlí vikáře. Konkrétně např.:

 několik domů v pražské ulici Vikářská (Malá Vikárka, Velká Vikárka, Stará Vikárka)
 dům Vikárka v olomoucké Komenského ulici v tzv. Dómské čtvrti
 dům Na Vikárce v litoměřické Máchově ulici
 dům Vikárka v lounské ulici Beneše z Loun